Berkelella är ett släkte av svampar. Berkelella ingår i familjen Clavicipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Köttkärnsvampar
Berkelella